Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2007/2008 – 65. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2009/2010. Tym razem trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 8–10 września 2006
 Runda 2: 24–25 października 2006
 Runda 3: 19-20 grudnia 2006
 Ćwierćfinał: 27–28 lutego 2007
 Półfinał: 17–18 kwietnia 2007
 Finał: 26 maja 2007 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 8 do 10 sierpnia 2006.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 24 i 25 października 2006.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 19 i 20 grudnia 2006.

|}

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Statystyki 
{| width=100%
|
Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Niemczech
2007 w Niemczech
!